(5023) Агапенор (, ) — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L, в 60° впереди планеты. Астероид был открыт 11 октября 1985 года американским астрономом Кэролин Шумейкер в Паломарской обсерватории и назван в честь Агапенора, одного из героев Троянской войны.

Фотометрические наблюдения, проведённые в 2009 году, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 5,4020 ± 0,0017 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,12 ± 0,01 m.

См. также 
 Список астероидов (5001—5100)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Кэролин Шумейкер
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии